Уржу́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Уржумская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
Уржумская улица — улица в Москве.
 Уржумская улица — улица в Нижнем Новгороде
Уржумская улица — улица в Ижевске
 Уржумская улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Уржумская улица — улица в Донецке